NVR steht als Abkürzung für:

 Zweckverband Nahverkehr Rheinland in Nordrhein-Westfalen
 National Vehicle Register, das nationale Fahrzeugeinstellungsregister für Schienenfahrzeuge
 Nationaler Verteidigungsrat der DDR
 Naval Vessel Rules, Zertifizierungsregelwerk für Schiffe
 Netzwerkvideorekorder, ein Aufzeichnungsgerät für Videostreams von Netzwerkkameras
 Novair, schwedische Fluggesellschaft (ICAO-Code)

Abkürzung